Lysol peut désigner :
 l'album Lysol des Melvins ;
 une marque de désinfectant : Lysol.